Aivar Rehemaa (ur. 28 września 1982 w Tartu) – estoński biegacz narciarski, mistrz świata juniorów.

Kariera 
W Pucharze Świata Aivar Rehemaa zadebiutował 10 lutego 2001 roku w estońskim Otepää, gdzie zajął 61. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Był to jego jedyny start w sezonie 2000/2001, i jako że nie zdobył punktów, nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. W 2002 roku wywalczył złoty medal w biegu na 30 km stylem klasycznym podczas mistrzostw świata juniorów w Schonach. Na pierwsze pucharowe punkty musiał zaczekać aż do 12 stycznia 2003 roku, kiedy w Otepää zajął 27. miejsce na dystansie 30 km. W sezonie 2002/2003 punkty zdobył jeszcze tylko raz – 25 stycznia w Oberhofie zajął 24. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Dało mu to 108. miejsce w klasyfikacji generalnej. W tym sezonie wystartował także na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie w swoim najlepszym indywidualnym starcie, biegu na 30 km stylem klasycznym, zajął 19. miejsce.

Jak dotąd najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2008/2009, kiedy to zajął 32. miejsce w klasyfikacji generalnej. W sezonie tym uzyskał swój najlepszy wynik w zawodach pucharowych, zajmując 14 lutego 2009 roku w Valdidentro 8. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. W tej edycji PŚ punktował jeszcze pięciokrotnie, zajmując między innymi 16. miejsce w trzeciej edycji Tour de Ski. Na mistrzostwach świata w Libercu był dziesiąty na dystansie 50 km techniką dowolną. Na rozgrywanych w 2013 roku mistrzostwach świata w Val di Fiemme Estończyk zajął siódme miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym.

Startował także na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku oraz cztery lata później, na igrzyskach w Vancouver. Jego najlepszym wynikiem na tych imprezach było 32. miejsce w biegu łączonym na 30 km w Turynie. Na arenie krajowej zdobył pięć złotych, siedem srebrnych i dwa brązowe medale mistrzostw Estonii.

Jest kuzynem dwóch estońskich biegaczek narciarskich: Kristiny Šmigun-Vähi oraz Katrin Šmigun.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Rehemaa nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Estońscy biegacze narciarscy
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Tartu